China Open 2010 (Sanyuan Foods China Open) var en professionell rankingturnering i snooker, som spelades mellan 29 mars och 4 april i Beijing University Students Gymnasium i Peking, Kina. Turneringen vanns av Mark Williams, som slog hemmaspelaren Ding Junhui i finalen med 10-6.

Händelser under turneringen 
Mark Williams vann sin totalt 17:e rankingturnering i snooker, men den första på fyra år. Hans senaste vinst var också i China Open, år 2006.

Neil Robertson gjorde ett maximumbreak i sin match i andra omgången mot regerande mästaren Peter Ebdon. Det var hans första maximumbreak i karriären. Han vann dock inga fler frames i matchen, utan Ebdon vann med 5-1.

När Ronnie O'Sullivan förlorade i första omgången mot kinesiska wild cardet Tian Pengfei, stod det klart att John Higgins kommer att inleda säsongen 2010/11 som världsetta. Det är för övrigt 21:a säsongen i rad som förstaplatsen innehas av någon av "de fyra stora": Stephen Hendry, Ronnie O'Sullivan, John Higgins och Mark Williams.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcardomgång 

De åtta lägst rankade spelarna av de som tog sig vidare från kvalet spelade mot åtta asiatiska wildcards.

Kval 

I kvalet deltog de 80 spelare på main touren som inte var direktkvalificerade till huvudturneringen. Kvalet spelades 2 - 5 februari 2010 i Prestatyn, Wales.

Källor

Externa länkar
World Snooker
Global Snooker

2010
Snookersäsongen 2009/2010
2010 i Kina
Sport i Peking
WP:Projekt Kina